Ситуативна кімната Президента України — закрите комунікаційне приміщення в Адміністрації Президента України, де Президент України як Верховний Головнокомандувач Збройних сил України здійснював стратегічне управління армією та приймав найважливіші рішення в сфері оборони і безпеки країни.
 Ситуативна кімната (Білий дім) — комплекс з декількох приміщень Білого Дому, що виключає конференц-зал і центр управління розвідкою США.